Вить:

 Вить — река в Белоруссии, левый приток Припяти.
 Вить — русло реки Десна в Украине.
 Вить — деревня в Борисовщинском сельсовете Хойникского района Гомельской области Беларуси.